1R steht für:
 Chevrolet 1R, ein PKW-Modell
 Hainan Phoenix Information Systems, IATA-Code der chinesischen Fluggesellschaft
 Intelsat 1R, ein Fernsehsatellit des Satellitenbetreibers Intelsat
 MTSAT-1R, ein japanischer Nachrichtensatellit

1R